Higuera la Real kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Higuera la Real (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Higuera la Real (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar